Cacoub est un nom de famille dérivé de l'arabe Kawkab (کوکب), « planète, étoile », ou de l'hébreu kokab (כוכב), « étoile ». Selon Paul Sebag, « il s'agirait d'un nom votif donné à un enfant, en souhaitant qu'il soit né sous une bonne étoile ». En Afrique du Nord, ce nom était surtout porté en Tunisie.

Il est notamment porté par :
 Olivier-Clément Cacoub (1920–2008), architecte français d'origine juive tunisienne, 
 Patrice Cacoub (1957), professeur de médecine interne, chevalier de la légion d'honneur.

Notes et références 
6. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042846606
Patronyme tunisien
Patronyme séfarade